Kohave kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kohave (Gierslev Sogn) – en bebyggelse i Gierslev Sogn
 Kohave (Hellebæk Sogn) – en bebyggelse i Hellebæk Sogn
 Kohave (Hellerup Sogn) – et areal i Hellerup Sogn
 Kohave (Kerte Sogn) – et areal i Kerte Sogn
 Kohave (Langeland Kommune) – en bebyggelse i Rudkøbing Sogn og Simmerbølle Sogn i Langeland Kommune
 Kohave (Sakskøbing Sogn) – et areal i Sakskøbing Sogn
 Kohave (Tommerup Sogn) – en bebyggelse i Tommerup Sogn